Yutu — veículo lunar da China
 Yutuyaco — localidade do Partido de Adolfo Alsina na Província de Buenos Aires
 Tufão Yutu (2007)

Desambiguações de topônimos